Darma kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Darma, Purbalingga, by, 
 Darma, Kuningan, by, 
 Kecamatan Darma, distrikt, Jawa Barat,